Лас Асијендас има више значења:

 Лас Асијендас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Асијендас (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Асијендас (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Асијендас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Асијендас, Ла Уерта де Мануел Родригез (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику